Material d'oficina, Material escolar, Enquadernació:
carpeta
 Informàtica:
carpeta o directori, agrupament de fitxers informàtics.